|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Stanford (officieel Bank of the West Classic) van 2017 vond plaats van 31 juli tot en met 6 augustus 2017 in de Amerikaanse stad Stanford. Het was de 46e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

De Amerikaanse Coco Vandeweghe speelde zowel de enkel- als de dubbelspelfinale. In het enkelspel verloor zij, maar zij greep wel de dubbelspeltitel.

Enkelspel 
Titelhoudster Johanna Konta was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Garbiñe Muguruza bereikte de halve finale. Daarin werd zij uitgeschakeld door de latere winnares.

Het derde reekshoofd, Madison Keys uit de Verenigde Staten, won het toernooi. In de finale versloeg zij haar als zesde geplaatste landgenote Coco Vandeweghe in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Keys wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Stanford op haar naam te schrijven. Het was haar derde WTA-titel, de eerste van 2017.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

|
|-
|align="right"|

|}
Titelverdedigsters Raquel Atawo en Abigail Spears hadden zich niet als team voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Atawo speelde samen met Chan Hao-ching – zij waren het eerste reekshoofd, maar strandden al in de eerste ronde. Spears verlengde haar titel, met Coco Vandeweghe aan haar zijde.

Het als derde geplaatste Amerikaanse duo Abigail Spears en Coco Vandeweghe won het toernooi. In de finale versloegen zij het ongeplaatste koppel Alizé Cornet en Alicja Rosolska in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Spears had daarnaast negentien eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Vandeweghe een.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bronnen 
  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Stanford 2017
Stanford